Бакау — місто в Гамбії.
 Бакау — німецька назва міста Бакеу.